Baurschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Baurschmidt (1839–1906), Regierungsbeamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Christian Daniel Baurschmidt (1762–1837), deutscher Geistlicher und Pädagoge
 Karl Gustav Wilhelm Baurschmidt (1806–1864), deutscher evangelischer Theologe und Geistlicher

Siehe auch:
 Bauerschmidt